Жизнь за жизнь:

 Жизнь за жизнь (фильм, 1916) — фильм российского режиссёра Евгения Бауэра
 Жизнь за жизнь (фильм, 1991) () — фильм польского режиссёра Кшиштофа Занусси